Forrai István (1817–1852) grafikus
 Forrai István (1912–1992) karmester, zenepedagógus
 Forrai István (1937) hajómodellező
 Forrai István (1958) közgazdász, politikus (MDF)